Aleksanteri est un prénom masculin finnois.

Voir aussi 
 Institut Aleksanteri, centre finlandais d'études russes

Homonymie de prénom